Шестая Московская Гимназия была открыта не позднее 1871 года. В 1882—1917 она располагалась в здании, которое сегодня занимает Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского.

Это здание усадьбы Демидовых, возникшей к 1777 году, и ажурная чугунная ограда, отлитая на демидовских уральских заводах, до сих пор является подлинным украшением Толмачёвского переулка.

Описание гимназии 

Первые сохранившиеся сведения о гимназии относятся к 1871 году: в фондах ЦИАМ есть записи о поступлении в неё учеников, датированные 1871 годом. В это время она располагалась в доме купчихи П. А. Плигиной (Средний Овчинниковский переулок, дом № 1). Директором её был в это время действительный статский советник Семён Николаевич Шафранов.

В 1882—1917 годах гимназия располагалась в здании усадьбы Демидовых, проданном М. Ф. Соллогуб Московскому учебному округу. К переезду гимназии историческое здание было существенно перестроено. Основной корпус был занят учебными помещениями, а два боковых флигеля расширены и отведены под квартиры преподавателей: левый (лицом к входу) занимал директор с семьёй, а в правом размещались семьи двух надзирателей, учителя и письмоводителя.

Вход в главный корпус был парадным и предназначался только для педагогов и родителей, а ученики входили через специальный ученический вход с заднего двора, поднимаясь на верхние этажи по задней лестнице. Парадная лестница в западной половине дома была перестроена из трёхмаршевой в двухмаршевую, что повлекло за собой необходимость перестройки оконных проёмов на лестницу. В частности, из двух окон по западному боковому фасаду было сделано одно широкое полуциркульное окно. С восточной стороны к основному зданию была сделана трёхэтажная пристройка для классных помещений под общей с ним крышей. С западной стороны был пристроен одноэтажный гимнастический зал с подвальным помещением под ним. В нижнем этаже находилась канцелярия, библиотека и кабинет физики, а также гардеробы. На втором этаже находились учебные помещения подготовительного класса (для поступления в который кандидаты проходили экзамен: азбука, базовое чтение, четыре действия арифметики и несколько молитв) и 1—4 классов, кабинет природоведения, а также кабинет директора и актовый зал гимназии, где были прикреплены мраморные доски с фамилиями золотых медалистов. По воспоминаниям последнего директора гимназии, Фёдора Александровича Виноградова, в актовом зале, сохранявшем следы прежней отделки искусственным мрамором и росписей, хранились реликвии в память о визитах Гоголя, Тургенева и Третьякова. На третьем этаже учились 5—8 классы.

6-я мужская гимназия существовала в Толмачёвском переулке до 1915 года, когда главный дом был занят госпиталем для душевнобольных воинов. Когда был устроен в этом доме госпиталь, просуществовавший до 1917 года, то внутри его произведены были переделки классов под палаты, а в окнах и на лестничных клетках поставлены деревянные решётки.

С 1918 года гимназия, уже носившая название 1-й школы 2-й ступени Замоскворецкого района, вернулась в прежнее помещение. Новый директор школы, Александр Соломонович Хавенсон, не смог оценить по достоинству обширную библиотеку и архив, доставшиеся школе от её предшественницы, а также от других гимназий и из частных собраний, и распорядился уничтожить и вывезти на свалку многие материалы.

Известные выпускники 

См. также: 

 Евгений Будде (вып. 1879);
 Александр Кудрявцев (вып. 1880; золотая медаль);
 Александр Амфитеатров, журналист (вып. 1881);
 Иван Шимко, архивист (вып. 1882);
 Дмитрий Егоров, математик (вып. 1887; золотая медаль);
 Виктор Поржезинский (вып. 1888);
 Николай Кольцов, биолог (вып. 1890 года; золотая медаль);
 Иван Брайцев (вып. 1892);
 Николай Кардашев, революционный деятель (вып. 1892);
 Гавриил Сахаров, патофизиолог (вып. 1892.);

 Сергей Поляков, владелец издательства «Скорпион» (вып. 1893 ?; золотая медаль);
 Алексей Некрасов, биолог (вып. 1894.; серебряная медаль);
 Иван Шмелёв, писатель (вып. 1894);
 Николай Дурново, лингвист (вып. 1895.; серебряная медаль);
 Василий Зверев (вып. 1895);
 Николай Никольский, историк (вып. 1896 ?);
 Юрий Снегирёв, профессор, гинеколог, сын В. Ф. Снегирёва (вып. 1896 ?);
 Станислав Шацкий, педагог (вып. 1896);
 Дмитрий Генкин (вып. 1903);
 Дмитрий Курбатов, инженер-строитель, сын врача И. И. Курбатова (вып. 1903 ?);
 Нил Глаголев, математик (вып. 1906);
 Николай Маштаков, хирург, заслуженный врач РСФСР (вып. 1906);
 Максим Агапов-Таганский, один из организаторов скаутского движения (вып. 1909; золотая медаль);
 Всеволод Пудовкин, кинорежиссёр (вып. 1911 ?);
 Борис Александровский, внук ранее преподававшего в гимназии, священника Иоанна Николаевича Александровского (вып. 1912);
 Николай Хмелёв, актёр и режиссёр (вып. 1919 ?);

Также учились 

 Чулков, Георгий Иванович, писатель и учёный.

В 1894 году сдавал экзамены Владимир Саводник, в 1897 году — Павел Гензель
В 1902 году экстерном сдавал экзамен по древним языкам Борис Константинович Зайцев.

Директора 

 1870—1873 Семён Николаевич Шафранов
 12.01.1874—? Антон Григорьевич Семёнович
 24.08.1874—? Владимир Иванович Горват
 1879—1897 Василий Иванович Рязанцев
 ок. 1902 Л. О. Лавровский
 1904—1915 Пётр Петрович Никольский
 1917 Фёдор Александрович Виноградов

Преподаватели 

См. также: 

 Александровский, Иоанн Николаевич — преподавал Закон Божий с открытия гимназии, а также французский язык;
 Гика, Дмитрий Константинович (1842—1901);
 Глаголев, Александр Николаевич — математика;

 Дроздов, Михаил Фёдорович;
 Егоров, Дмитрий Фёдорович — математика;
 Киндлер, Максим Германович — латинский и греческий язык;
 Лебедев, Иван Алексеевич — история и география;
 Мазинг, Карл Карлович — математика
 Муромцев, Александр Васильевич;
 Мясоедов, Александр Николаевич (1882—1885);
 Нитрам, Карл Фёдорович — немецкий язык;
 Павлов Алексей Семёнович — рисование и чистописание (1878?—1886?);
 Соловьёв, Михаил Сергеевич;
 Тихов, Гавриил Адрианович;
 Томазини Карл Иванович — латинский и греческий язык;
 Хитров, Михаил Иванович (умер в 1899 году) — история; 
 Цветаев, Фёдор Владимирович (1849—1901), дядя Марины Цветаевой — русский язык;
 Шереметевский, Владимир Петрович — русский язык (с 1871)

См. также 
 Образование в Российской империи

Примечания

Литература 
 Яновская Т. А. Об истории здания Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского.
 
 Чулков Г. И. Воспоминания

Ссылки 
 
 
 
 

Памятники архитектуры Москвы
Гимназии Москвы
6-я Московская гимназия